Rosário FM é uma emissora de rádio brasileira com sede em Bragança, cidade do estado do Pará. Opera no dial FM, na frequência 106.7 MHz, e pertence à Fundação Educadora de Comunicação. Foi fundada em 2 de maio de 2002, como Educadora FM, ganhando a atual nomenclatura em 8 de julho de 2021, após a migração da Rádio Educadora para o dial FM.

Comunicadores 
 Celso Leite
 J. Bahia
 Eduardo Simões
 Cledson Jair
 Danilo Augusto
 Carla Brito
 Pe. Nelson
 Nei Barbosa
 Beto Amorim
 George Santos

Ligações externas 
 

Fundação Educadora de Comunicação
Educadora FM (Bragança)
Estações de rádio fundadas em 2002
2002 no Pará